Carmit Bachar – ballerina, cantante, attrice e modella statunitense
 Dian Bachar – attore statunitense
 Ivan Bachar – calciatore bielorusso
 Karim Bachar – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 belga
 Mohamed Bachar – calciatore nigerino